Kuzma steht für:

 Kuzma, Gemeinde und Ortschaft in Goričko, Slowenien
 Kuzma (Rennwagen), US-amerikanischer Chassis-Hersteller

Kuzma oder Kuzmová (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Elita Kuzma (* 1964), lettische Botschafterin
 George Kuzma (1925–2008), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Van Nuys
 Janina Kuzma (* 1985), neuseeländische Freestyle-Skierin
 Klára Kuzmová (1955–2022), slowakische Archäologin
 Kyle Kuzma (* 1995), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mieczysław Kuźma (1907–1983), polnischer Architekt
 Nora Louise Kuzma, Geburtsname von Traci Lords (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin, Musikerin und Pornodarstellerin
 Viktória Kužmová (* 1998), slowakische Tennisspielerin